

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Narożniki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, gminie Rakoniewice
 Narożniki – część wsi Radgoszcz w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Radgoszcz
 Narożniki – część wsi Osówka w woj. mazowieckie, w pow. lipskim, w gminie Sienno

Zobacz też 
 Narożnik